Tjålmåk kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjålmåk (Arjeplogs socken, Lappland, 733539-156393), sjö i Arjeplogs kommun,  (4,11 ha)
Tjålmåk (Arjeplogs socken, Lappland, 735186-161735), sjö i Arjeplogs kommun,  (17,8 ha)
Tjålmåk (Arjeplogs socken, Lappland, 735394-156839), sjö i Arjeplogs kommun,  (19,5 ha)

Se även
Tjålmak

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn